Проспект Петра Григоренко — название улиц в городах Украины.
 Проспект Петра Григоренко — проспект в Киеве.
 Проспект Петра Григоренко — проспект в Харькове.